Billitonlaan (Apeldoorn)
 Billitonlaan (Ede)
 Billitonlaan (Vlaardingen)
 Billitonstraat (Amersfoort)
 Billitonstraat (Amsterdam)
 Billitonstraat (Bandung), een straat in de stad Bandung in Indonesië
 Billitonstraat (Delft)
 Billitonstraat (Den Haag)
 Billitonstraat (Haarlem)
 Billitonstraat (Heemstede)
 Billitonstraat (Leiden)
 Billitonstraat (Onverdacht), een straat in het dorp Onverdacht in Suriname
 Billitonstraat (Utrecht)